Barcelona wurde mehrfach belagert:
 Belagerung von Barcelona (1697)
 Belagerung von Barcelona (1705)
 Belagerung von Barcelona (1706)
 Belagerung von Barcelona (1713)